Dukuhtengah (Bojong), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuhtengah (Buduran), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuhtengah (Maleber), een bestuurslaag in Indonesië
Dukuhtengah (Karangampel), een bestuurslaag in Indonesië